Denumirea de Autostrada A2 se poate referi la una din următoarele drumuri:
 Autostrada A2 din Bulgaria
 Autostrada A2 din Croația
 Autostrada A2 din Polonia
 Autostrada A2 din România